Le Trésor des Marolles est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Ric Hochet a rendez-vous avec Lambert sur le marché des Marolles, à Bruxelles. Celui-ci évoque le trésor des Marolles, bijoux volés à la fin du  à la princesse de Flandre, qui n'ont jamais été retrouvés.

Coup sur coup, Ric et Nadine reçoivent une invitation à une flash mob et y découvrent un cadavre atrocement mutilé et impossible à identifier. Ric est à plusieurs reprises menacé et molesté. Une américaine contacte alors Bréban pour signaler que les corps retrouvés à Bruxelles seraient ceux de ses proches parents, grands collectionneurs d'art. Ils auraient été attirés séparément par le trésor des Marolles.

Après une mise en scène, Ric confond les coupables : Muriel Stark qui héritait de ses excentriques parents et Vander, le joaillier.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bréban
 Nadine
 Muriel Stark : jeune américaine, parente avec John Legger, son oncle, et Mélissa Lang, tous deux célèbres collectionneurs
 Vander, Yasmina de Nève, Thérèse Bastians, Sneyers, Vandenbroeck : membres des "Amis de Pietje Snot"
 Lambert : journaliste à Paris-Nignt

Notes et références

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2006
Trésor dans la bande dessinée